Nell ist:

 Nell, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1994
 Nell (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht aus dem Rheinland 
 Nell (Band), südkoreanische Rockband
 der alliierte Codename der japanischen Mitsubishi G3M aus dem Zweiten Weltkrieg
 Trumpf-Neun im Jass (auch Näll)
 Nell (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls

Nell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nell (1935–2021), deutscher Kommunalpolitiker
 Adam Nell (1824–1901), deutscher Mathematiker und Kartograph
 Bob Nell, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Christal Nell (1978–2020), US-amerikanische Bridge-Spielerin
 Christopher Nell (* 1979), deutscher Schauspieler und Sänger
 Eugen Nell (1905–1994), deutscher Maler
 Franz Nell (1922–1998), deutscher Fußballspieler
 Franz Maria von Nell (1795–1852), österreichischer Schriftsteller und Verwaltungsbeamter
 Friedrich von Nell (1816–1857), preußischer Landrat
 Gerfried Nell (1941–2021), deutsch-österreichischer Arzt, Pharmakologe und Pharmaunternehmer
 Holger Nell (* 1966), deutscher Jazzmusiker
 Jeanné Nell (1983–2014), südafrikanischer Bahnradsportler
 Julius Nell (1855–1917), österreichischer Architekt
 Krista Nell (1946–1975), österreichische Schauspielerin
 Martin Nell (1960–2015), deutscher Ökonom und Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Meinrad Nell (* 1945), österreichischer Schauspieler, Rundfunkmoderator, Fernsehsprecher und Kommunikationsfachmann
 Michael Nell (* 1984), kanadischer Skispringer
 Oskar von Nell (1861–1923), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Oswald von Nell-Breuning SJ (1890–1991), katholischer Theologe, Nationalökonom und Sozialphilosoph
 Peter Nell (eigentlich Kurt Heinze; 1907–1957), deutscher Schriftsteller und Politiker (SED)
 Werner Nell (* 1951), deutscher Literaturwissenschaftler
 William Cooper Nell (1816–1874), amerikanischer Journalist, Verleger und Autor

NELL steht als Abkürzung für:
 Never-Ending Language Learning

Siehe auch:
 Nell-Breuning-Institut
 Nellen, Nelles

NELL